Erotica — еротика.

Також може означати:

 Erotica — альбом американської співачки Мадонни.
 Erotica — пісня з альбому.
 Erotica — альбом гурту «The Darling Buds».
 Erotica Expo — щорічне нагородження в порноіндустрії, проводиться в Окленді (Нова Зеландія).
 Erotica UK — щорічне нагородження в порноіндустрії, проводиться в Лондоні (Велика Британія).